Lavinia steht für:
 Lavinia (römische Mythologie), die Tochter des Königs Latinus und Gattin des Aeneas
 Lavinia (Gattung), eine Gattung der Weißfische

Lavinia ist der Name folgender Orte:
 Lavinia (Iowa), im Calhoun County
 Lavinia (Minnesota), Ortsteil von Hibbing
 Lavinia (Tennessee), im Carroll County
 Lavínia, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Dehiwala-Mount Lavinia, Stadt in Sri Lanka

Siehe auch:
 Laviña
 Lawina